NGC 6985-1
NGC 6985-2